

Niemcy 
 Erlau – dzielnica miasta Freising
 Erlau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Erlau – rzeka